Söngvakeppnin 2022 – islandzkie eliminacje do 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. Półfinały odbędą się odpowiednio 26 lutego i 5 marca, a finał 12 marca 2022.

Półfinały 
Półfinały odbędą się 26 lutego i 5 marca 2022. W każdym półfinale wystąpi pięć rywalizujących artystów, a dwa utwory wyłonione wyłącznie przez publiczność w głosowaniu telewidzów przejdą do finału.Zgodnie z regulaminem konkursu organizatorzy konkursu mogliby wybrać dodatkowego finalistę spośród półfinalistów wyeliminowanych, który również awansowałby do finału.

Dzika Karta

Finał

Przypisy 

Preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022
2022 w Islandii